Les Tapejaromorpha sont un clade de ptérosaures rattachés à la super-famille des Azhdarchoidea et au sous-ordre des Pterodactyloidea. Ils ont vécu au cours du Crétacé.

Le clade des Tapejaromorpha a été créé en 2014 par ,  et Xu Xing comme le groupe le plus inclusif contenant Tapejara mais pas Quetzalcoatlus.

Martill et Naish avaient donné la même définition en 2006, mais sans la formaliser, pour la famille des Tapejaridae , à la différence d' Andres  pour qui les Tapejaridae sont un clade plus restrictif limité principalement aux genres Tapejara et Sinopterus.

Classification 
Au sens des créateurs du clade des Tapejaromorpha (Andres , 2014), et non celui de Vidovic et Martill, 2014 également, il regroupe, en plus de la famille des Tapejaridae, plusieurs autres genres plus basaux comme le montre leur cladogramme ci-dessous :

Notes et références

Références

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Tapejara

Azhdarchoidea
Sauropside du Crétacé
Taxon fossile décrit en 2014